De 8e editie van het Europees kampioenschap badminton werd georganiseerd door de West-Duitse stad Böblingen. Het toernooi duurde 5 dagen, van 13 april 1982 tot en met 18 april 1982.

Medaillewinnaars

Resultaten

Heren enkel

Dames enkel

Medaillespiegel

Referenties
 Resultaten vrijgegeven door BE.

Badminton in 1982
Europese kampioenschappen badminton
Badminton
Sportevenement in Baden-Württemberg
Böblingen